La Superliga A 2007-2008 è stata la 17ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Girone retrocessione

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008